«Союз Т-12» — пилотируемый космический корабль.

Параметры полёта 
 Масса аппарата — 7,02 т.
 Наклонение орбиты — 51,6°.
 Период обращения — 88,6 мин.
 Перигей — 192 км.
 Апогей — 218 км.

Экипаж старта и посадки 
  Командир корабля — Джанибеков, Владимир Александрович (4)
  Бортинженер корабля — Савицкая, Светлана Евгеньевна (2)
  Космонавт-исследователь корабля — Волк, Игорь Петрович (1)

Дублирующий экипаж 
  Командир корабля — Васютин, Владимир Владимирович
  Бортинженер корабля — Иванова, Екатерина Александровна
  Космонавт-исследователь корабля — Савиных, Виктор Петрович

Описание полёта 
Четвёртая экспедиция посещения орбитального научного комплекса «Салют-7» — «Союз Т-11». В это время на станции «Салют-7» находился третий долговременный экипаж: Леонид Кизим, Владимир Соловьёв и Олег Атьков. Во время пребывания на станции одновременно шести космонавтов были проведены многие научные эксперименты.

25 июля Владимир Джанибеков и Светлана Савицкая осуществили выход в открытый космос, продолжительностью 3 часа 35 минут. Во время работы в открытом космосе Владимир Джанибеков и Светлана Савицкая проводили испытания различных инструментов, предназначенных для работы с металлами в открытом космосе, в том числе Универсального Ручного Инструмента (УРИ), позволяющего производить в открытом космосе сварку, резку и пайку металлов. Светлана Савицкая стала первой женщиной, осуществившей выход в открытый космос.

Космонавт Игорь Волк совершал тренировочный полёт, как пилот будущих советских космических кораблей многоразового использования «Буран». Непосредственно после посадки корабля Игорь Волк совершил последовательно полёты в качестве первого пилота на вертолёте, пассажирском самолёте Ту-154 и истребителе МиГ-25.

Примечания

См. также 
 Серия КА «Союз»
 История космонавтики
 Космонавтика

Ссылки 
 Космический корабль «Союз Т-12»
 Полёты космических кораблей «Союз»

Пилотируемые космические аппараты
Космические корабли серии «Союз»
Появились в 1984 году в СССР